El término frigorífico puede hacer referencia:

a un frigorífico, también denominado heladera, refrigerador o nevera;
a una cámara frigorífica, una instalación industrial donde se procesan y almacenan productos de origen animal;
a una máquina frigorífica, la base fundamental de los frigoríficos o refrigeradores;
a la industria frigorífica, la industria de la que son parte las cámaras frigoríficas.